Il doppio del Grand Prix de Tennis de Lyon 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brad Drewett and Broderick Dyke erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Eric Jelen e Michael Mortensen hanno battuto in finale 6–2, 3–6, 6–3 Jakob Hlasek e John McEnroe.

Teste di serie
 Jakob Hlasek /  John McEnroe (finale)
 Eric Jelen /  Michael Mortensen (campioni)
 Patrick Baur /  Rikard Bergh (primo turno)
 Nicklas Kroon /  Peter Lundgren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1989